Би́шоф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бишоф, Вернер (1916—1954) — швейцарский фотограф.
 Бишоф, Йозеф (1872—1948) — немецкий офицер, полковник.
 Бишоф, Мария (более известна как Марианна Брандт; 1842—1921) — австрийская и немецкая оперная певица (контральто).
 Бишоф, Мартина (род. 1957) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Бишоф, Карл Густав (1792—1870) — немецкий химик и геолог.
 Бишоф, Людвиг (1794—1867) — немецкий музыкальный критик и редактор.
 Бишоф, Оле (род. 1979) — немецкий дзюдоист, член национальной сборной Германии.
 Бишоф, Том (род. 2005) — немецкий футболист.
 Бишоф, Франк-Петер (род. 1954) — немецкий гребец-байдарочник.
 Бишоф, Шарлотта (1901—1994) — немецкая коммунистка, социал-демократ, антифашист.
 Бишоф, Эрих (1865—1936) — немецкий гебраист и ориенталист.

См. также